Старогольское — топоним:

 Старогольское — село в Орловской области;
 Старогольское — село в Воронежской области.

См. также 
 Новогольское
 Гольский